Panagrobelus är ett släkte av rundmaskar. Panagrobelus ingår i familjen Panagrolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Panagrobelus